Val 1977 kan syfta på:

Parlamentsvalet i Indien 1977
Stortingsvalet i Norge 1977